Aethus är ett släkte av insekter. Aethus ingår i familjen taggbeningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Skinnbaggar
Tornbenskinnbaggar
Aethus